Robert Reed peut désigner :
 Robert Reed, de son vrai nom John Robert Rietz, Jr. (1932-1992), un acteur américain ;
 Robert Reed (1956-), un écrivain de science-fiction américain ;
 Robert Reed (1956-), baron Reed d'Allermuir, un juge écossais et président de la Cour suprême du Royaume-Uni.